Global Defense Initiative
 Generieke digitale infrastructuur